Ordet tatar har flere betydninger:
 Tatar (mad) – hakket oksekød der spises råt
 Tatarer (tyrkisk folk) – folkeslag i Rusland og Centralasien
 Person fra Republikken Tatarstan (autonom republik i Rusland)
 Tatarisk (sprog) – tyrkisk sprog som tales af tatarne
 Tatarerne (mongolsk klan) – historisk betegnelse for mongolske folkestammer i middelalderen.

Se også 
Tatere – gl. dansk ord for marginaliserede folk, ofte romaer.